Monsieur Zon est un personnage fictif du manga japonais Albator (Captain Herlock). 

Ingénieur de génie, il est à l'origine de nombreux vaisseaux ainsi que du système de communication instantanée. Au début de la guerre contre les humanoïdes d'Albator 84, il est chargé de construire un appareil pour Albator, mais ce dernier refusera de le commander car il le juge peu fiable. Zon, humilié passe alors dans le camp ennemi et, en plus de concevoir des vaisseaux pour les envahisseurs, reçoit le commandement d'une flotte humanoïde. La plupart des humanoïdes le méprisent, et cela s'avère réciproque.
Il n'a alors de cesse de traquer Albator pour le détruire, avec un certain sens de l'honneur puisqu'il aura l'occasion de tuer Albator sur une planète, mais préfèrera régler son différend dans l'espace.

Personnage d'Albator
Ingénieur de fiction